Botew oder Botev steht für:

 Botew (Berg), ein Berg im Balkangebirge 
 Botew (Westantarktis), ein Berg in der Westantarktis
 Botew (Kap), ein Kap in der Westantarktis
 Botew Plowdiw, einen bulgarischen Fußballklub
 Botew Wraza, einen bulgarischen Fußballklub

Botew oder Botev ist weiter der Familienname folgender Personen:
 Anton Botev (* 1986), aserbaidschanischer Ringer
 Christo Botew (1848–1876), bulgarischer Dichter
 Grazian Georgijewitsch Botew (1928–1981), sowjetischer Kanute
 Iwan Botew (* 1955), bulgarischer Ruderer
 Kiril Botew (1856–1944), bulgarischer Offizier
 Nikolai Botew (* 1963), bulgarischer Bobsportler
 Pawel Botew (* 1963), bulgarischer Judoka
 Stefan Botew (* 1968), bulgarisch-australischer Gewichtheber